Sologo peut désigner :
 Sologo I, la localité située dans le département de Soudougui au Burkina Faso
 Sologo II, la localité située dans le département de Soudougui au Burkina Faso